Messer – musicista

 'Messor 'un genere di formiche appartenenti alla sottofamiglia Myrmicinae,